Niemcy:
 Spessart – pasmo górskie
 Spessart – dzielnica Ettlingen
 Spessart – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Spessart – obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig
 Main-Spessart – powiat w kraju związkowym Bawaria

Osoby:
 Jean Spessart – niemiecki malarz

Inne:
 Spessart – czasopismo